Северна Македонија се може односити на:

 северни део географско-историјске области Македоније
 северни део древне античке државе Македоније
 северни део старе римске провинције Македоније
 северни део данашње Северне Македоније, односно северни део Вардарске Македоније

Види још 
 Македонија (вишезначна одредница)
 Јужна Македонија (вишезначна одредница)
 Западна Македонија (вишезначна одредница)
 Источна Македонија (вишезначна одредница)
 Вардарска Македонија